Faetó o Faetont, heroi grec fill d'Apol·lo i de Clímene.
 Faetó o Faetont, planeta hipotètic.
 Phaëton, òpera de Jean-Baptiste Lully.
 Faetó (carruatge), tipus de carruatge.
 Faetó (au), família d'aus pelicaniformes (Phaetontidae) formada pel gènere Phaethon.